Sonnleitnerhütte steht für folgende Schutzhütten:

 Sonnleitnerhütte (Kitzbüheler Alpen) des DAV
 Sonnleitnerhütte (Seckauer Tauern) des ÖAV in den Seckauer Tauern